Dālakī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Dālakī (vattendrag, lat 29,29, long 50,92), Bushehr, 
 Dālakī (ort i Iran), Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar